Серия B 1970/1971 () — 39-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 20 сентября 1970 года и закончился 13 июня 1971 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1970/71 на legaserieb.it
 Серия B 1970/71 на rsssf.com

1970/1971
Футбол в Италии в 1970 году
Футбол в Италии в 1971 году